Michel de Ligne, 14. kníže de Ligne, kníže d'Épinoy, kníže d'Amblise, grand (Michel Charles Eugène Marie Lamoral; *26. května 1951) je hlavou knížecího rodu Ligneů. Je nejstarším synem Antonína, 13. knížete z Ligne, a jeho manželky princezny Alix Lucemburské; tudíž je synovcem velkovévody Jana Lucemburského a bratrancem velkovévody Jindřicha. V Rakousku je také rytířem Řádu zlatého rouna.

Mládí 
Michel se narodil 26. května 1951 jako první dítě belgického knížete Antonína z Ligne (nejmladší dítě Evžena, 11. knížete z Ligne a jeho manželky Philippine de Noailles) a princezny Alix Lucemburské (nejmladší dcera velkovévodkyně Šarloty Lucemburské a jejího manžela prince Felixe Bourbonsko-Parmského).

V době svého narození byl Michel třetí v linii nástupnictví titulu knížete z Ligne a sedmý v linii nástupnictví lucemburského trůnu; také byl prvním vnoučetem jeho prarodičů z matčiny strany

Manželství a děti 
Dne 10. března 1981 se Michel v Riu de Janeiru oženil s princeznou Eleonorou Orleánsko-Braganzskou (* 20. května 1953, Jacarezinho), dcerou prince Petra Jindřicha Orleánsko-Braganzského a princezny Marie Alžběty Bavorské.

Erb

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Knížata z Ligne

Michel
Narození v roce 1951
Žijící lidé
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna